Craig Stevens (acteur), een Amerikaans acteur
 Craig Stevens (zwemmer), een Australisch zwemmer